Избирательная Акция Солидарность ( или AWS) — политическая коалиция Польши, объединявшая широкий спектр политических партий и общественных организаций правоцентристской и антикоммунистической направленности, по большей части христианских демократов и консерваторов.

История 
Инициатором создания коалиции выступил Мариан Кшаклевский — лидер профсоюза Солидарность. Он заключил соглашение с политическими партиями и с общественными организациями в июне 1996 года. Коалиция победила на парламентских выборах 1997 года, набрав 33,8 % голосов за своих кандидатов в сейм, и вместе с партией Уния Свободы создала коалиционное правительство. Решением президента Александра Квасьневского премьер-министром Польши был назначен депутат польского Сейма от Избирательной Акции Солидарность — Ежи Бузек. 
Уния Свободы вышла из правительственной коалиции 6 июля 2000 года. 

На парламентских выборах 2001 года Избирательная Акция Солидарность потерпела поражение, набрав 5,6 % голосов, и в Сейм не попала. После выборов с 2001 часть прежних политиков Избирательной Акции Солидарность перешла в Гражданскую платформу, часть к Право и справедливость.

Состав 
Участниками Избирательной Акции Солидарность были в частности: 
 Солидарность (NSZZ «Solidarność»)
 Сельская Солидарность  (NSZZ RI «Solidarność»)
 Движение для Республики — Патриотический лагерь (RdR–OP, фракция Ромуальда Шереметьева)
 Движение сто (Ruch Stu)
 Институт имени Леха Валенсы (Instytut Lecha Wałęsy)
 Консервативно-народная партия (SKL)
 Консервативная коалиция (Koalicja Konserwatywna)
 Конфедерация независимой Польши (KPN) — до выборов в 1997 году
 Конфедерация независимой Польш — Патриотический лагерь (KPN–OP, фракция Адама Сломки)
 Лига страны (Liga Krajowa)
 Национальное правые (Prawica Narodowa)
 Независимый союз студентов (NZS)
 Общественное движение (Ruch Społeczny AWS)
 Партия польской демократии (Stronnictwo Demokracji Polskiej)
 Партия реальной политики (Stronnictwo Polityki Realnej)
 Партия христианских демократов (Partia Chrześcijańskich Demokratów)
 Польская кресовая партия (Polskie Stronnictwo Kresowe)
 Польская крестьянская партия — Крестьянские соглашение (PSL–PL, фракция Габриэля Яновского)
 Польская федерация ассоциации католических семей (Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich)
 Польская экологическая партия — Зелёных (Polska Partia Ekologiczna – Zielonych)
 Польское объединение (Zjednoczenie Polskie)
 Польское соглашение (Porozumienie Polskie) — с 1999 года
 Польский западный союз (PZZ)
 Республиканская лига (Liga Republikańska)
 Соглашение центра (PC)
 Соглашение центра – Интегративная инициатива (PC–Inicjatywa Integracyjna, фракция Войцеха Добжиньского)
 Солидарные в выборах (Solidarni w Wyborach)
 Союз польских сибиряков (Związek Sybiraków)
 Христианская демократия — Партия труда (Chrześcijańska Demokracja – Stronnictwo Pracy)
 Христианско-национальное объединение (ZChN)

Ссылки 
 Архивный сайт
 Депутаты Сейма от Избирательной Акции Солидарность
 Польша во время правления Избирательной Акции Солидарность

Коалиции партий
Выборы в Польше
Солидарность (профсоюз)